
Molekulska formula -{C19H24N2}- se može odnositi na:

 Bamipin
 Imipramin
 Johimban